Itzigsohn steht für
 (1596) Itzigsohn, einen Hauptgürtelasteroiden (benannt nach Miguel Itzigsohn)

Itzigsohn ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Itzigsohn (1814–1879), deutscher Arzt und Botaniker
 Miguel Itzigsohn (1908–1978), argentinischer Astronom und Direktor der Sternwarte La Plata